Ernesto Palacio ist der Name folgender Personen:

* Ernesto Palacio (Historiker) (1900–1979), argentinischer Historiker
 Ernesto Palacio (Sänger) (* 1946), peruanischer Opernsänger (Tenor)